

Musica 
 The Big Bang Theory - album dei Parliament del 1979 
Big Bang Theory – album degli Harem Scarem del 1998
Big Bang Theory – album degli Styx del 2005

Televisione 
 Big Bang Theory - episodio del 1982 della serie televisiva animata The Kid Super Power Hour with Shazam!
 Big Bang Theory - episodio del 2005 della serie televisiva Casualty
 The Big Bang Theory – sitcom statunitense trasmessa dal 2007 al 2019
 Big Bang Theory - episodio del 2009 della serie televisiva City Homicide
 The Big Bang Theory of Everything - film TV del 2019